Са́ммерсвилл, Са́ммерсвиль () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
 Саммерсвилл — городок в Западной Виргинии.
  — статистически обособленная местность и неинкорпорированная коммуна в Кентукки.
  — город в Миссури.

См. также 
 Саммервилл